MercedesCup 2016 — это 39-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Штутгарте, Германия, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2016 году турнир впервые прошёл на траве с 6 по 13 июня. Соревнование начинало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Общая информация 
В одиночном турнире приняло участие два представителя топ-10. Первым номером посева стал Роджер Федерер (№ 3 в мире на тот момент), а вторым Марин Чилич (№ 10). Хорват Чилич проиграл свой первый матч на стадии второго раунда Радеку Штепанеку из квалификации. Федерер доиграл до полуфинала, где не смог переиграть третьего номера посева Доминика Тима. После этой победы Тим в финале обыграл седьмого номера посева Филиппа Кольшрайбера и стал первым представителем Австрии с 1996 года, кому удалось взять титул в Штутгарте в одиночном разряде. Прошлогодний чемпион Рафаэль Надаль не защищал свой титул. В основной сетке принял участие один представитель России Михаил Южный, который вышел в четвертьфинал, где проиграл Доминику Тиму.

В парном турнире победителями стали представители Новой Зеландии Маркус Даниэлл и Артём Ситак, которые в финале обыграли пару Оливер Марах и Фабрис Мартен. Ситак второй раз победил на местном турнире (до этого в 2014 году в дуэте с Матеушом Ковальчиком). Прошлогодние победители Рохан Бопанна и Флорин Мерджа не защищали свой титул, однако Мерджа выступил на турнире в паре с Хорией Текэу под вторым номером посева и в полуфинале они проиграли чемпионам этого года.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Доминик Тим обыграл  Филиппа Кольшрайбера со счётом 6-7(2), 6-4, 6-4.
 Тим выиграл 4-й одиночный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Кольшрайбер сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 15-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Маркус Даниэлл /  Артём Ситак обыграли  Оливера Мараха /  Фабриса Мартена со счётом 6-7(4), 6-4, [10-8].
 Даниэлл выиграл 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Ситак выиграл 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 MercedesCup
 Мировой тур ATP 2016
 Мировой тур ATP 250
 Porsche Tennis Grand Prix 2016

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Германия
Теннис
Июнь 2016 года
2016